Smoke-A-Lot Records — американський незалежний лейбл, заснований репером Yukmouth у 1998 р. До 2008 дистриб'ютором був Rap-A-Lot Records. Назва походить від Smoke-A-Lot, прізвиська виконавця часів гурту Luniz. Підписанти: Thug Lordz, The Regime і сам Yukmouth. Штатний діджей лейблу: DJ Fingaz (у минулому працював з Cali Untouchable DJ's).

Дискографія

Альбоми 
 1998: Thugged Out: The Albulation — Yukmouth
 2001: Thug Lord: The New Testament — Yukmouth
 2002: United Ghettos of America Vol. 1 — Yukmouth
 2003: Godzilla — Yukmouth
 2004: In Thugz We Trust — Thug Lordz
 2004: United Ghettos of America Vol. 2 — Yukmouth
 2005: Definitely Eatin', Vol. 1 — Pretty Black
 2005: I'm Good — Killa Klump, Yukmouth
 2005: AK-47 Soundtrack to the Streets — Ampichino
 2008: Million Dollar Mouthpiece — Yukmouth
 2009: The West Coast Don — Yukmouth
 2010: Free at Last — Yukmouth
 2010: Thug Money — Thug Lordz
 2010: The Tonite Show with Yukmouth: Thuggin' & Mobbin' — Yukmouth
 2012: Half Baked — Yukmouth
 2013: Dragon Gang — The Regime
 2014: GAS (Grow and Sale) — Yukmouth

Мікстейпи 
 2005: All Out War Vol. 1 — The Regime
 2005: All Out War Vol. 2 — The Regime
 2006: Superheros: Hot az a Heata Vol. 2 — Young Skrilla
 2006: Million Dollar Mixtape — Yukmouth
 2007: Lord of War — Yukmouth
 2007: All Out War Vol. 3 — The Regime
 2007: The City of Dope Vol. 1 — Yukmouth
 2011: Like a Beast Vol. 3 — Faze
 2013: The Last Dragon — The Regime

Посилання 

Американські лейбли звукозапису
Хіп-хоп лейбли звукозапису